Reimitz ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Reimitz (1904–1945), österreichischer Sportfunktionär und Politiker
 Helmut Reimitz (* 1965), österreichischer Historiker